Бромптон может означать:

Населённые пункты 
  — район Лондона.
  — деревня в Норт-Йоркшире, Великобритания.

Люди 
 Бромптон, Джон (ум. 1464) — английский хронист, настоятель Джерволского аббатства в Йоркшире.
 Бромптон, Ричард (1734—1783) — английский портретный живописец.

См. также 
  — район Лондона.